Сезона 2002/03. Премијер лиге била је једанаеста сезона Премијер лиге. Трајала је од 17. августа 2002, када је одиграна прва група утакмица, до 11. маја 2003. године. Манчестер Јунајтед је по осми пут у једанаест година био првак шампионата, достигнуће које је увећано чињеницом да је претходни шампион Арсенал до почетка марта био осам поена у предности и Манчестером са једном утакмицом више.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премиер лиге за сезону 2003/2004

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2002/03. у енглеском фудбалу